Lemhényi:
 Dezső Lemhényi
 Olga Tass-Lemhényi